Sockerbit kan syfta på:
 litet regelbundet (fyrkantigt) stycke av sockerkristaller och sockersirap använt som sötningsmedel i kaffe eller te – bitsocker 
 sockerbit (elektrisk) – en cylinderformad ihålighet där två skruvar kan hålla fast varsin eller flera ingående avisolerade ledare
 sockerbit – en typ av skumgodis